Zodiac se poate referi la:
 Zodiac, termen folosit în astronomie și astrologie.
 Zodiac (film), film american regizat de David Fincher și apărut în anul 2007.
 Zodiac (album), album românesc al formației Iris Nelu Dumitrescu apărut în anul 2022.